L'adjectif alpin désigne en français ce qui se rapporte à la chaîne de montagnes des Alpes et, par extension, à la haute montagne.

S'y rapportent également :
 l'étage alpin, l'un des cinq principaux étages de végétation des massifs montagneux des régions tempérées ;
 l'alpin ou vivaro-alpin oriental, un dialecte de l'occitan ;
 l'alpin, désignation raccourcie du ski alpin ;
 les Alpins, des troupes de l'armée italienne ;
 les Alpins, des papillons nord-américains du genre Erebia.